Алтынташ — тюркский топоним, в переводе означающий «золотой камень» (; ):

 Алтынташ — деревня в Учалинском районе Башкортостана (Россия).
 Алтынташ — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области России.
 Алтынташ — район сельского типа в иле Кютахья (Турция).